Toponímia:
 Castelo Branco (ciutat del Centre), ciutat i municipi portuguès al districte de Castelo Branco, regió del Centre
 Castelo Branco (Horta), parròquia del municipi d'Horta (Açores)
 Castelo Branco (Mogadouro), parròquia del municipi de Mogadouro, al Districte de Bragança
 Districte de Castelo Branco, districte de Portugal amb capital a la ciutat del mateix nom
 Biografies:
 Camilo Castelo Branco, escriptor portuguès del segle XIX
 Humberto d'Alencar Castelo Branco, president del Brasil
 João Rodrigues de Castelo Branco, Amado Lusitano, metge portuguès del segle XVI
 Altres:
 Castelo Branco (formatge), formatge portuguès.